Handball-Weltmeisterschaft 2027 steht für:
 Handball-Weltmeisterschaft der Männer 2027 in Deutschland
 Handball-Weltmeisterschaft der Frauen 2027 in Ungarn